Prva hrvatska malonogometna liga za žene je svoje prvo izdanje imala u sezoni 2015./16.  Sudjelovalo je deset klubova (devet nakon odustajanja Osijeka), a prvi prvak je postao Split Tommy.  Prvenstvo je igrano kao jednokružna liga, kroz tri turnira: 
 Zadar, 5. – 6. prosinca 2015.
 Zagreb, 30. – 31. siječnja 2016.
 Poreč, 13. – 14. veljače 2016.

Sudionici 
 Rugvica, Dugo Selo
 Mirlović Zagora, Mirlović Zagora
 Osijek, Osijek -  odustali 
 Super Chicks, Poličnik
 Istra, Pula
 Rijeka, Rijeka -  također i pod imenom Jack Pot 
 Split Tommy, Split
 MC Plus, Stupnik
 Alumnus, Zagreb
 Kozakiv, Zagreb

Ljestvica

Poveznice

Izvori 
 crofutsal.com, Sljedeći vikend započinje 1. HMNL za žene!, pristupljeno 21. veljače 2016.
 crofutsal.com, Pregled rezultata zadarskog turnira 1.HMNL za žene!,  pristupljeno 21. veljače 2016.
 crofutsal.com, Krajem siječnja započinje drugi turnir 1.HMNL za žene!, pristupljeno 21. veljače 2016.
 crofutsal.com, Završen drugi turnir 1.HMNL za žene, Split Tommy na vrhu!, pristupljeno 21. veljače 2016.
 crofutsal.com, 1.HMNL za žene - Split Tommy do naslova u Poreču!, pristupljeno 21. veljače 2016.

 

2015-16